Friedrich Hirschl ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Hirschl (Fußballspieler) (* 1888; † unbekannt), österreichischer Fußballspieler 
 Friedrich Hirschl (Schriftsteller) (* 1956), deutscher Schriftsteller